Manatí (gemeente in Puerto Rico), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Manatí (plaats in Puerto Rico), een plaats in bovenstaande gemeente
 Manatí (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Atlántico